Příjmení Ifans nosí více různých osob:

 Dafydd Ifans (* 1949) – velšský spisovatel
 Rhys Ifans (* 1967) – velšský herec
 Llŷr Ifans (* 1968) – velšský herec

Externí odkazy 
 

Velšská příjmení